Miss Finnland ist ein nationaler Schönheitswettbewerb für unverheiratete Frauen in Finnland, der seit 1931 ausgetragen wird, mit kurzer Unterbrechung durch den Zweiten Weltkrieg. Im Inland heißt er Miss Suomi.

Die Finalistinnen nehmen traditionell an den internationalen Wahlen zur Miss World,  Miss Universe,  Miss Europe,  Miss Scandinavia und  Miss Baltic Sea teil.

Ein weiterer Wettbewerb mit langer Tradition ist der um die Suomen Neito (etwa: Finnisches Mädchen, Finnische Jungfrau). Er ist nicht vollständig dokumentiert. Die erste Inhaberin des Titels, Armi Kuusela, gewann 1952 auch die Wahl zur Miss Universe. Von 1990 bis 2006 nahmen die Siegerinnen an der Miss World teil.

Die Siegerinnen

Anmerkungen

Weblinks 
 Offizielle Webseite Miss Suomi (finnisch)

Finnland, Miss
Veranstaltung in Finnland
 
Erstverleihung 1931